Prince of the Poverty Line () — четвёртый студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Тяжёлое звучание данного альбома максимально приближено к дебютному The Wayward Sons of Mother Earth. Вокал Мартина стал более агрессивным. В итоге, Prince of the Poverty Line получился предельно искренним и антикоммерческим продуктом.

Список композиций

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass
 Steve Ramsey — Guitars (lead, 12 string acoustic)
 Keith Baxter (R.I.P. 2008) — Drums, Percussion
 Martin Walkyier — Vocals
 Cath Howell — Violin, Keyboards
 Dave Pugh — Guitars (lead)

Приглашённые музыканты 
 Tony Bray — Vocals (backing)
 Steve Chahley — Vocals (backing)
 Graig Dodds — Vocals (backing)
 Mark Dodds — Vocals (backing)
 Alex Martin — Vocals (backing)

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer, Engineering, Mixing

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Noise Records